Distretto di Ivanivka – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Cherson, soppresso nel 2020
Distretto di Ivanivka – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Odessa, soppresso nel 2020